Thomas Gibson kan syfta på bland andra:

* Thomas Gibson (omkring 1680–1751), engelsk konstnär
 Thomas Gibson (1750–1814), amerikansk politiker
 Thomas Gibson (1915–1993), skotsk medicinare
 Thomas Gibson (född 1962), amerikansk skådespelare
 Thomas Gibson-Carmichael, 1:e baron Carmichael (1859–1926), brittisk politiker och kolonial ämbetsman
 Thomas Milner Gibson (1806–1884), engelsk statsman

Se även 
 Thomas Gibson Bowles
 Thomas Gibsons försvinnande